Energiesparmodus steht für:

 deaktivierte Betriebszustände von Geräten als Maßnahmen der Energieeinsparung, siehe Bereitschaftsbetrieb
 bei Computern das Energiemanagement nach dem ACPI-Standard, siehe Advanced Configuration and Power Interface